Tvåhörning kan avse:

 Tvåhörning – en geometrisk figur, se digon
 Tvåhörning – en äldre modell av herrhatt, se bicorne
 Tvåhörning – en modell som användes av svenska försvarsmakten, se Hatt m/1854-1859